Нынешний телефонный план нумерации Бутана действует с 8 апреля 2002 года. В соответствии с ним телефонные номера состоят из 7 цифр (номера мобильных телефонов — из 8 цифр).

Формат номеров стационарного телефона: +975 x xxxxxx

Формат номеров мобильных телефонов: +975 17 Z XXXXX, где
 17 — мобильный код;
 Z — 0-5 — постоплата, 6-9 — предоплата;
 XXXXX — номер абонента.

Префикс для международных вызовов: 00.

Географические коды 
Y = 0-9

* — будет реализовано в будущем.

DAMA — многостанционный доступ с предоставлением каналов по требованию

Примечания 

Бутан
Телекоммуникации в Бутане